Помона () — деревня в о́круге Рокленд, штат Нью-Йорк, США.

Описание 

Помона находится на территории городов Рамапо (Ramapo) и Хаверстро (Haverstraw). Деревня была образована 3 февраля 1967 года и получила своё название в честь римской богини древесных плодов в связи с обилием яблочных садов. Население — 3103 человека в 2010 году (2726 человек в 2000 году). Расовый состав:
 Белые — 66,0%
 Афроамериканцы — 19,1%
 Коренные американцы — 0,2%
 Азиаты — 9,3%
 Прочие — 2,2%
 Две и более расы — 3,2%

Достопримечательности 
 Церковь , построенная в 1865 году и внесённая в Национальный реестр исторических мест США<ref>Ladentown United Methodist Church на сайте merchantcircle.com</ref>.
 Яблоневые сады Конклина, площадью от 400 (в начале) до 100 акров (ныне), выращиваемые с 1712 года усилиями одной семьи и нескольких наёмных рабочихOrchards of Concklin turns 300 in style на сайте lohud.com, 4 июля 2012.
 Крупнейшая пожарная часть в о́круге.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Демография Помоны на сайте city-data.com
 If you're thinking of living in Pomona на сайте nytimes.com, 5 января 1986

Населённые пункты округа Рокленд